Colmeal puede hacer referencia a:

 Colmeal, freguesia portuguesa del municipio de Góis.
 Colmeal da Torre, freguesia portuguesa del municipio de Belmonte.